Morbier (kaas), een Franse kaas
 Morbier (Jura), een plaats in Frankrijk